

Patronyme 
 Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont (1774-1852), maréchal d'Empire français.
 Louise Marmont (1967-), curleuse suédoise.

Toponyme

Château Marmont, hôtel de Los Angeles (Californie).

Marmont, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Morlhon-le-Haut
 Marmont-Pachas, commune de Lot-et-Garonne.
 Le manoir de Marmont, monument historique de la commune de Bény dans l'Ain.

Autres 
Chateau Marmont, groupe de musique électronique.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme